Jon Kimmich – imprenditore statunitense
 Joshua Kimmich – calciatore tedesco
 Karl Kimmich – banchiere tedesco
 Marc Kimmich – tennista australiano
 Max W. Kimmich – regista e sceneggiatore tedesco
 Wilhelm Kimmich – pittore tedesco